Sphecomyrma är ett släkte av myror. Sphecomyrma ingår i familjen myror. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myror
Sphecomyrma